Inter Club d'Escaldes je andorrský fotbalový klub z města Escaldes-Engordany. Od sezony 2017/18 působí v nejvyšší andorrské lize, Primera Divisió; ve které působil i v letech 1996–2015.

Umístění klubu v jednotlivých sezonách 

 V sezonách 2008/09, 2011/12 a 2013/14 uchránil Inter prvoligovou příslušnost v baráži.

Evropské poháry

Odkazy

Reference 

Andorrské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1991